Bratčice, comune del distretto di Kutná Hora, in Boemia Centrale 
Bratčice, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale